Nizozemska bendijska reprezentacija predstavlja državu Nizozemsku u športu bendiju.

Sudjeluje na bendijskim SP-ima od 1980-ih.

Tradicija igranja ovog športa u Nizozemskoj je unatoč toj činjenici, puno starija.

Bendijske reprezentacije
Bendi